San Policarpo ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Eastern Samar. Sie hat  Einwohner (Zensus ).

Geschichte 
San Policarpo wurde 1837 als Barrio begründet. Aus den Barrios von San Policarpo, Bahay, Alugan, Pangpang, Japonan, Tabo, Binogawan und Cajagwayan aus Oras wurde am 16. Juni 1948 unter dem Republic Act No. 281 die Municipality of San Policarpo beschlossen und am 5. Februar 1949 gebildet.

Barangays 
San Policarpo ist politisch in 17 Barangays unterteilt.

Klima

Einzelnachweise 

Ort auf den Philippinen